Göllerich ist der Familienname folgender Personen: